Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 2002 – dziewiąte mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 25–31 lipca 2002 roku w Ałmaty. Tytułu zdobytego w 2000 roku broniła reprezentacja Korei Południowej. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2003.

W turnieju po raz pierwszy nie triumfowały zawodniczki z Korei Południowej, w finale bowiem pokonały je gospodynie zawodów. Trzy najlepsze zespoły zyskały awans na mistrzostwa świata, a po rezygnacji z uczestnictwa reprezentantek Kazachstanu ich miejsce otrzymały Japonki.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2002 w piłce ręcznej
2002 w Azji
Piłka ręczna w Kazachstanie
Sport w Ałmaty